Jagnow ist der Familienname folgender Personen:

 Bjørn Jagnow (* 1972), deutscher Fantasy-Schriftsteller
 Kati Jagnow (* 1977), deutsche Diplom-Ingenieurin im Fachbereich der Versorgungstechnik